Seladon (franz.: céladon ‚meergrün‘) steht für:

 frühere Bezeichnung für einen schmachtenden Liebhaber (17. bis 19. Jahrhundert, „zärtlich wie Seladon“), nach dem Helden des Romans L’Astrée (1610) von Honoré d’Urfé
 die Farbe Meergrün, nach der Kleidung des Romanhelden
 Seladon, auch Seladonware, graugrüne Keramik des chinesischen Mittelalters
 Seladon bzw. Celadon – Pseudonym von Georg Greflinger (1620–1677)
 Seladons Weltliche Lieder